Село — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добринского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 47 км к северу от Духовщины, в 6 км севернее автодороги  Смоленск — Нелидово. В 52 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Никитинка на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района